De forma general, la infiltración es la acción de introducir un líquido entre los poros de un sólido, o la acción de introducirse una persona en un grupo en secreto para recabar información sobre el mismo.

Más específicamente, puede referirse a:

Medicina 
 Infiltración, técnica quirúrgica que consiste en introducir un antiinflamatorio o un anestésico en una articulación lesionada o una herida;
 Infiltración continua de la herida, introducción continua de un anestésico local en una herida para facilitar el manejo del dolor durante la recuperación postoperatoria;
 Infiltración, difusión o acumulación en un tejido de sustancias ajenas o en una cantidad excesiva (por ejemplo, células tumorales o gérmenes infecciosos);

Espionaje, política, ciberseguridad y guerra 
 Infiltración de un espía en una organización enemiga;
 Entrismo, infiltración de miembros de un partido político en otro;
 Infiltración, acceso de una persona (un hacker) en una red informática, violando para ello los sistemas de seguridad de esa red;
 Infiltración, en la guerra, penetración de tropas en las líneas enemigas;

Otros usos 
 Infiltración, en hidrología, penetración del agua en el suelo (véase Capacidad de infiltración);
 Infiltración, en ventilación, introducción accidental o no intencionada de aire exterior en un edificio;
 Infiltración, en saneamiento, introducción de aguas freáticas en el sistema de alcantarillado.